Čajevke se lahko nanaša na:
 družino čajevke (Theaceae)
 hibridne čajevke, vrsto vrtnic